Shibecha steht für:

 Shibecha (Hokkaidō), eine japanische Kleinstadt im Osten der Insel Hokkaidō
 den Asteroiden (4350) Shibecha